Альфред Єк (нім. Alfred Jäck, 2 серпня 1911, Альшвіль — 28 серпня 1953) — швейцарський футболіст.
 ЄК — Європейська Комісія.